KV, Kv oz. kv je lahko:
 kilovolt
 koeficient variacije
 Kratki val
 KV tanki - družina tankov
 KV., kratica za oznako Mozartovih del (Köchel-Verzeichnis)